Barringer steht für:
 Barringer-Krater, Einschlagskrater eines Meteoriten im Coconino County, Arizona, USA
 Barringer (Mondkrater), Mondkrater
 (3693) Barringer, Asteroid

geographisch:
 Barringer (Arkansas), Ort in den USA
 Barringer Farmhouse, Objekt in Rhinebeck, New York, USA
 Barringer House, Objekt in Milton, Kentucky, USA
 Barringer Mansion, Objekt in Charlottesville, Virginia, USA

Barringer ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony R. Barringer (1925–2009), kanadischer Geophysiker

 Emily Barringer (1876–1961), amerikanische Medizinerin
 Jenny Barringer, geborene Jenny Simpson (* 1986), US-amerikanische Mittelstrecken- und Hindernisläuferin
 Leslie Barringer (1895–1968), englischer Schriftsteller
 Rufus Barringer (1821–1895), US-amerikanischer Jurist, Politiker und Brigadegeneral

Siehe auch:
 Baringer